Леонидово — название населённых пунктов в России:
 Леонидово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Леонидово — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Леонидово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Леонидово — село в Поронайском районе Сахалинской области.
 Леонидово (платформа)
 Леонидово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.